Jurij Alekszandrovics Pobedonoszcev (1907–1973), szovjet mérnök, rakétatervező
 Jurij Kenszorinovics Pobedonoszcev (1907–1987), szovjet mérnök
 Jurin Szergejevics Pobedonoszcev (1910–1990), szovjet filmrendező